Caesalpinia crista — название, которое может относиться к различным видам растений:
  — действительное название вида растений рода ,
  (частично, в некоторых работах) — синоним названия ,
  — синоним названия ,
  (различных авторов, но не Линнея) — неприемлемое название (misapplied name); ранее ошибочно использовалось для именования вида .

Ссылки 
 Caesalpinia crista // The Plant List (2013). Version 1.1.